Гран-при Франции 1988 года — седьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1988 года. Прошёл в Поль-Рикар, Франция. Соревнования состоялись 3 июля 1988 года.

Гонка 
Два МакЛарена заняли первый стартовый ряд, следом расположились две Феррари, а гонщикам Бенеттона с атмосферными двигателями удалось опередить оба турбо Лотуса.
Ален Прост и Айртон Сенна вновь разыграли между собой победу. Француз держал отрыв в районе 2 секунд, несмотря на повышенный расход топлива. У Тьери Бутсена возникли проблемы с электроникой, и он сошёл на 17 круге. Другой претендент на подиум — Герхард Бергер — вылетел с трассы, что вывело на 3 место его партнёра по команде Микеле Альборето. На 34 круге Сенна сменил резину, Прост сделал то же самое тремя кругами спустя. Риккардо Патрезе сошёл из-за отказа тормозов на том же круге. 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 1988 году